Гран-при Великобритании 1996 года — десятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1996 года. Прошёл на трассе Сильверстоун в Великобритании. Соревнования состоялись 14 июля 1996 года.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Деймон Хилл 1:26,875
 Лучший круг: Жак Вильнёв 1:29,288

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании